Mitologia: Cotito (Κοτυττώ, Κότυς) una deïtat tràcia.
 Onomàstica: 
Cotis de Paflagònia (Κότυς), rei de Paflagònia.
Cotis I (Κότυς), rei dels odrisis de Tràcia del 384 aC al 359 aC.
Cotis II, rei dels odrisis vers 260 aC
Cotis III (Κότυς), rei dels odrisis de Tràcia vers 180-168 aC
Cotis I d'Astes, rei vers 100-87 aC
Cotis II d'Astes (o Cotis IV) vers 80-45 aC
Cotis III d'Astes (o Cotis VII) 31-18 aC
Cotis IV d'Astes (o Cotis IX) 11 aC
Cotis I de Tràcia (Κότυς) o Cotis I Seutòpolis (també esmentat com a Cotis V) vers 55 aC-48 aC.
Cotis II de Tràcia o de Seutòpolis (també esmentat com a Cotis VI) 42-31 aC.
Cotis III de Tràcia o Cotis III de Seutòpolis (també esmentat com a Cotis VIII) 13 aC-18 dC.
Cotis I del Bòsfor
Cotis II del Bòsfor
Cotis d'Armènia, rei de la Petita Armènia 38 fins abans del 54